Сте́рва может означать:

 Стерва (в прямом смысле, по словарю Даля) — ж. и стерво ср. труп околевшего животного; падаль, мертвечина, дохлятина, упадь, дохлая, палая скотина.
 Стерва (в просторечии) — подлый человек; женщина с неуживчивым, скандальным характером.

Фильмы 
 Стерва (фильм) — кинокомедия 2001 года (в другом переводе — «Спасти Салли»).
 Стерва (фильм, 2009) — российский фильм 2009 года.
 Стерва для чемпиона — российский фильм 2010 года.
 Благочестивые стервы — американский комедийный сериал 2012 года.
 Ледяная стерва — проектное название американского фильма 2017 года «Тоня против всех».
 Стерва — проектное название российского сериала «Вы все меня бесите».

Прочее 
 Стерва (роман) — роман-бестселлер 1979 года американской писательницы Джеки Коллинз.
 Стерва (песня) — название нескольких песен.

См. также 
 Стервозные штучки — американский фильм о стервах (во 2 знач.).
 Стервятник — птица, питающаяся стервой (в 1 знач.).
 Стервятник (значения)
 Сука

Примечания